Hasard kan syfta på

 Hasard (bok) – en bok som är skriven av Mario Puzo år 1978
 Hasardspel – en samlingsterm för spel om pengar där slumpen har stor inverkan.

Se även
 Hazard